

Geografia 
 Chihuahua – uno degli stati del Messico
 Chihuahua – comune dello stato di Chihuahua (Messico)
 Chihuahua – capitale dello stato di Chihuahua, e capoluogo del municipio omonimo (Messico)

Musica 
 Chihuahua - Brano musicale di Mina, pubblicato nel singolo Chihuahua/Vola vola da me.
 Chihuahua – album di DJ BoBo del 2003
 Chihuahua – singolo di DJ BoBo del 2003, dall'album omonimo

Zoologia 
 Chihuahua – razza canina

Altro
 Chihuahua – personaggi femminili apparsi su Raceworld
 Chihuahua – formaggio messicano